Dihle ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Dihle (1923–2020), deutscher Klassischer Philologe
 Hermann Dihle (1873–1944), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Diele